Алькосаука-де-Герреро () — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Герреро. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2 545 человек.

Название Алькосаука с языка науатль можно перевести как: место жёлтой воды.

В 1636 году в соответствии с церковными наделами, появилось поселение Алькосаука, относящееся к епархии Тласкалы.

Примечания

Ссылки 
 

Города Герреро